Mini-Research Module, mòdul de l'Estació Espacial Internacional
 Moviment de Recuperació de les Muixerangues, moviment popular per al foment de la moixiganga al País Valencià
 MRM també és el codi de l'UCI del Team Milram, equip ciclista històric d'Alemanya